Östad kan avse:

 Östads socken – en socken i Västergötland
 Östads landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
 Östads församling – en församling i Partille och Lerums kontrakt i Göteborgs stift
 Östads kyrka – en kyrkobyggnad i Östads församling
 Östad, Lerums kommun – en småort och kyrkbyn i Östads socken
 Östads distrikt – ett distrikt i Lerums kommun och Västra Götalands län
 Östads säteri – en herrgård och stiftelse i Långareds socken, tidigare i Östads socken
 Östad, Tanums kommun – en småort i Naverstads socken
 Östad, Bromölla kommun – en ort i Bromölla kommun
 Östad, Harstad socken – en gård från åtminstone 1600-talet i Harstads socken

Se även
Östadkulle
Östa